Flavin steht für:

 Flavin, französische Gemeinde im Département Aveyron
 Flavine, Gruppe von natürlichen Farbstoffen

Flavin ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Flavin (1933–1996), US-amerikanischer Künstler
 Glennon Patrick Flavin (1916–1995), US-amerikanischer Bischof
 James Flavin (1906–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Martin Flavin (1883–1967), US-amerikanischer Dramatiker und Schriftsteller
 William Flavin (1870–1915), irischer Fußballspieler